Die Heineken Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 11. Januar 2007 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Finne Jarkko Nieminen, der in diesem Jahr als Setzlistenvierter in der ersten Runde ausschied. Der Erste der Setzliste Tommy Robredo schaffte den Sprung ins Endspiel. Dort unterlag er aber seinem an 3 gesetzten Landsmann David Ferrer in zwei Sätzen. Damit gewann Ferrer den ersten Titel der Saison sowie den dritten Titel seiner Karriere überhaupt.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Andrei Pavel und Rogier Wassen, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Wassen nahm teil und konnte mit seinem neuen Partner Jeff Coetzee abermals den Titel gewinnen. Zum bereits dritten Mal unterlag Simon Aspelin im Finale – diesmal mit Chris Haggard als Partner. Zusammen gewannen die Sieger ihren ersten gemeinsamen Titel. Es war Coetzees vierter Doppelerfolg, für Wassen war es der zweite Erfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Auckland